meerdere metrolijnen:
U4 (Berlijn)
U4 (Hamburg)
U4 (Frankfurt)
U4 (München)
U4 (Wenen)
meerdere Duitse onderzeeërs:
U 4 (Kaiserliche Deutsche Marine), in het begin van de 20e eeuw
U 4 (Kriegsmarine), tijdens de Tweede Wereldoorlog
U 4 (Bundeswehr), hedendaags
U4 (universitair netwerk), een universitair netwerk tussen de Universiteit Gent, de Universiteit van Uppsala, de Rijksuniversiteit Groningen en de Georg-August-Universität Göttingen